Tschirwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Tschirwitz (* 1944), deutscher Komponist, Pianist und Privatmusiklehrer
 Wolfgang Tschirwitz, Braunschweiger Architekt